В городе Нью-Йорке действует множество медицинских учреждений разной направленности. В 2017 году на медицину города выделили рекордную сумму 2 миллиарда долларов.

Система управление медициной в городе 
Корпорация здравоохранения и больниц Нью-Йорка (Health and Hospitals Corporation, HHC) управляет государственными больницами и клиниками в Нью-Йорке. Она является крупнейшей муниципальной системой здравоохранения в Соединённых Штатах, обслуживающей 1,4 миллиона пациентов в год, включая более полумиллиона жителей города без медицинской страховки.

HHC была создана в 1969 году Законодательным собранием штата Нью-Йорк как корпорация общественного блага (глава 1016 закона от 1969 года).

Больницы 
Пресвитерианская больница — это большой комплекс в центре города, крупнейшая больница и крупнейший частный работодатель в Нью-Йорке и одна из самых загруженных в мире больниц.

Лучшие больницы в городе согласно рейтингу U.S. News & World Report 
 NewYork-Presbyterian Hospital
 NYU Langone Medical Center
 Mount Sinai Hospital

Учебные заведения 
Нью-Йоркский медицинский университет и колледж. Основан в 1841 году. Входит в состав Нью-Йоркского университета.

Пандемия Ковид-19 
В период пандемии Ковид-19 медицинские учреждения работают в усиленном режиме.

См. также 
 NYC Health + Hospitals
 New York City Department of Health and Mental Hygiene
 Список больниц Нью-Йорка

Примечания

Ссылки 
 Марк Питцке: статья «Последний обряд для святого Винсента» в: spiegel.de от 8. Апреля 2010
 Веб-сайты больниц в городе Нью-Йорке